Les Nàiades (en grec antic Ναϊάδες), són unes divinitats menors de la mitologia grega.

Les nàiades eren nimfes que personificaven l'aigua de brolladors, llacs i fonts.

Són filles de Zeus, segons Homer, però es relacionen també amb Posidó o amb Oceà, o són simplement, filles del déu del riu on viuen o on aporten les seves aigües.

Totes les fonts famoses tenien la seva nàiade, i en cada cas amb un nom i una llegenda pròpia. És coneguda la nàiade o nimfa Aretusa, a Siracusa, de qui es deia que era una nimfa d'Acaia companya d'Àrtemis.

De vegades una font només tenia una nàiade, però d'altres la mateixa font en tenia moltes, que es consideraven germanes i iguals entre elles.

A les Nàiades se'ls atribuïen propietats curatives bevent o banyant-se en les seves aigües, encara que, en alguns casos, el bany o el simple fet de veure-les es considerava un sacrilegi que comportava les represàlies de les nàiades.

Hi ha moltes llegendes relacionades amb aquestes nimfes, i segurament es podria considerar com una d'aquestes la de les goges de les Estunes.

Vegeu també 
 Sirena.
 Ondina.
 Camenes

Referències